Macrolenes es un género  de plantas fanerógamas pertenecientes a la familia Melastomataceae. Comprende 21 especies descritas y todas están pendientes de ser aceptadas.

Taxonomía  
El género fue descrito por Naudin ex Miq. y publicado en Flora van Nederlandsch Indië 1: 557. 1856.

Especies aceptadas 
A continuación se brinda un listado de las especies del género Macrolenes aceptadas hasta agosto de 2015, ordenadas alfabéticamente. Para cada una se indica el nombre binomial seguido del autor, abreviado según las convenciones y usos:

Referencias

Enlaces externos 
  Imágenes en Google

Melastomataceae